Cerveau et Psycho, commercialement typographié Cerveau & Psycho, est un magazine mensuel de vulgarisation de la psychologie et des neurosciences, édité par le groupe Pour la science.

Le magazine a été lancé en 2003 dans le contexte des avancées de la recherche sur le cerveau. 

Cerveau & Psycho propose des clés pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et les comportements humains. Chaque numéro présente les avancées récentes de la neurobiologie, la psychologie du comportement, la psychiatrie, etc., des éclairages de l'actualité sous l'angle de la psychologie et des neurosciences, ainsi que des articles éclairant nos comportements quotidiens.

La plupart des articles sont signés par des chercheurs reconnus.

Cerveau & Psycho reprend et adapte certains articles parus dans les éditions américaine Scientific American Mind et allemande Gehirn & Geist.

De 2010 à 2015, le hors-série trimestriel thématique L'Essentiel Cerveau & Psycho, composé de reprises d'articles parus dans Cerveau & Psycho et d'articles originaux, a été publié.

Le journaliste et docteur en neurosciences Sébastien Bohler est rédacteur en chef du magazine Cerveau & Psycho.

Notes et références

Lien externe 
 

Revue de vulgarisation scientifique
Revue de neurosciences
Revue de psychologie
Titre de presse créé en 2003